Козебродзький  — польське прізвище.

 Щенсний Козебродзький
 Юзеф Козебродзький

Польські прізвища